

Sigle 
 Partido Trabalhista Nacional – Partito Laburista Nazionale, partito politico brasiliano
 Protezione Transitoria Nazionale – marchio di tutela nazionale per prodotti di cui è in corso il completamento dell'iter europeo per la Denominazione di origine protetta
 Pinguini Tattici Nucleari – gruppo musicale italiano
 Putain - parolaccia francese

Codici 
 PTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Patterson Memorial (Louisiana) (Stati Uniti)
 ptn – codice ISO 639-3 della lingua patani